Rosenhügel steht für:

 Rosenhügel (Wien), ein Teil des 12., 13. und 23. Wiener Gemeindebezirks
 Rosenhügel (Budapest), ein Teil des II. Budapester Bezirks
 Rosenhügel (Gladbeck), ein Stadtteil von Gladbeck
 Rosenhügel-Filmstudios, ein Filmstudio in Wien
 Rosenhügel, eine Weinbau-Einzellage in der Großlage Petersberg (Siebengebirge), Oberdollendorf, Stadt Königswinter
 Rosenhügel, ein Stadtteil von Velbert
 Rosenhügel (tschechisch Růžovský vrch), ein Berg in der Gemeinde Přední Výtoň, Südböhmen

Siehe auch:
 Nathaniel Freiherr von Rothschild’sche Stiftung für Nervenkranke – Neurologisches Zentrum der Stadt Wien – Rosenhügel